Albert Crahay (militair) (1903-1991), Belgisch militair
 Albert Crahay (schilder) (1881-1914), Belgisch schilder